Hunter kan som auktorsförkortning betyda:

 Ingrid L. Hunter
 John T. Hunter
 Preston E. Hunter
 William Hunter
 Alexander Hunter

Robotskapade auktorsförkortningar